Schlacht von Verdun steht für:

 Belagerung von Verdun im Ersten Koalitionskrieg (1792)
 Schlacht um Verdun im Ersten Weltkrieg (1916)